

Događaji
 Salomon, sin kralja Davida dolazi na izraelsko prijestolje.

Rođenja

Smrti